Hupa (taal), een bedreigde taal uit de Athabaskische taalfamilie
 Hupa (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk
 USS Hupa (SP-650), een Amerikaans marineschip

Zie ook 
 Hoopa, een plaats in Californië